У цій статті представлено перелік військових окупацій, згідно з визначеннями і доповненнями Гаазької конвенції 1907 року  . 

Військова окупація - зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї.

Поточні окупації

Історичні окупації

1990–2019 рр

Виноски та посилання 

 Виноски

 Посилання

Списки:Географія
Військове право
Окуповані території